Der Name USS Barry wurde von der United States Navy an vier Zerstörer vergeben:

 USS Barry (DD-2), ein Zerstörer der Bainbridge-Klasse
 USS Barry (DD-248), ein Zerstörer der Clemson-Klasse
 USS Barry (DD-933), ein Zerstörer der Forrest-Sherman-Klasse
 USS Barry (DDG-52), ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse

Barry